PARASOL — французский научно-исследовательский спутник, запущенный для дистанционного зондирования атмосферы Земли.
 Parasol Henbei — японский аниме-сериал, выпущенный студией Seoul C&D.

См. также 
 Парасоль (значения)